Dette er resultaterne fra herrenes singleturnering i badminton fra sommer-OL 2008, som foregik i Beijing University of Technology Gymnasium i Beijing.

Turneringen var en knock-out-turnering, hvor kampene gik over bedst af tre sæt. Hvert sæt gik til 21, og en spiller måtte vinde med to point for at tage sættet. Der blev lavet en seedning af de otte bedste spillere som blev placeret i de forskellige sektioner for ikke at møde hinanden før en eventuel kvartfinale. De andre 32 spillere blev placeret gennem lodtrækning.

Medaljer

Seeds

   Lin Dan (Guld) 
   Lee Chong Wei (Sølv)
   Bao Chunlai (Kvartfinale)
   Chen Jin (Bronze)

  Kenneth Jonassen (Andre runde)
  Sony Dwi Kuncoro (Kvartfinale)
  Taufik Hidayat (Andre runde)
  Peter Gade (Kvartfinale)

Kamper

Finaler

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Badminton under sommer-OL 2008
Sommer-OL 2008